Der Begriff Listener wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Listener kommt aus dem Englischen und bedeutet Empfänger, Hörer, Rundfunkhörer, Zuhörer.
 The Listener (Zeitschrift) war eine britische Zeitschrift, die von der BBC herausgegeben wurde
 New Zealand Listener wird ein neuseeländisches Magazin in Kurzform genannt.
 Listener pattern ist ein Entwurfsmuster aus dem Bereich der Softwareentwicklung.
 The Listener – Hellhörig ist eine zwischen 2009 und 2014 ausgestrahlte kanadische Fernsehserie.
 The Listener (Film) ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Steve Buscemi aus dem Jahr 2022.